{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Rothmans Grand Prix 
|-
|align = "center" | Рединг, Англия
|-
|align = "center" | ? — 23 октября 1988
|-
|align = "center" | Hexagon Theatre
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 65 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион 
|-
| Чемпион 1987 — Стивен Хендри
|-
| Чемпион 1988 — Стив Дэвис 
|-
| Финалист — Алекс Хиггинс
|-
|}Гран-при 1988 (, также известен как Rothmans Grand Prix 1988 — по названию главного спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Рединге (Англия). Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Алекса Хиггинса со счётом 10:6. Предыдущий чемпион, Стивен Хендри, проиграл в первом же раунде.

 Результаты 1/16 финалаМатчи из 9 фреймов''

 Дуг Маунтджой 5:1 Стивен Хендри 
 Ален Робиду 5:0 Тони Мео 
 Найджел Гилберт 5:0 Эдди Чарльтон 
 Тони Ноулз 5:3 Дин Рейнолдс 
 Рэй Эдмондс 5:3 Джон Пэррот 
 Рекс Уильямс 5:2 Гэри Уилкинсон 
 Алекс Хиггинс 5:3 Дин О'Кейн 
 Нил Фудс 5:4 Стив Даггэн 

 Джимми Уайт 5:1 Уэйн Джонс 
 Джек Маклафлин 5:3 Джон Спенсер 
 Деннис Тейлор 5:4 Боб Шаперон 
 Майк Халлетт 5:2 Стив Джеймс 
 Терри Гриффитс 5:1 Барри Уэст 
 Клифф Уилсон 5:4 Тони Драго 
 Стив Дэвис 5:1 Стив Ньюбери 
 Юджин Хьюз 5:2 Джо Джонсон

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 
 Другие данные о Гран-при 1988 на Chris Turner’s SNOOKER ARCHIVE 

Гран-при (снукер)
1988 год в снукере